

Geografia 
 Tagliaferro – frazione di Moncalieri in provincia di Torino
 Monte Tagliaferro – montagna delle Alpi Pennine

Persone 
 Tagliaferro – soprannome di Guglielmo III di Tolosa